VDZ bzw. VdZ steht für:
 Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (gegründet 1929 als „Reichsverband Deutscher Zeitschriften-Verleger“)
 Verband der Zoologischen Gärten (VdZ), bis 2014 Verband Deutscher Zoodirektoren (VDZ)
 Verein der Zuckerindustrie
 Verein Deutscher Zementwerke
 Verein Deutscher Zuckertechniker
 VdZ – Forum für Energieeffizienz in der Gebäudetechnik
 Flughafen Valdez (IATA-Code)

V. d. Z. steht für:
 V. d. Z., vor der Zeitenwende

VDZ